Reesdorf – comune dello Schleswig-Holstein
 Reesdorf – frazione della città di Möckern (Sassonia-Anhalt)
 Reesdorf – frazione della città di Beelitz (Brandeburgo)